Die Berkshire Squash Open 2011 fanden vom 6. bis 10. April 2011 in Williamstown in Massachusetts in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Stewart Boswell, der in diesem Jahr nicht antrat. Wael El Hindi besiegte im Endspiel Tom Richards mit 11:9, 11:7 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
Sportveranstaltung in Massachusetts
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Williamstown (Massachusetts)
Squashturnier in Amerika